Amy Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Amy Lake (Montana)
 Amy Lake (Utah)
 Amy Lake (Washington)